Алекса́ндр Васи́льевич Зо́рин (род. 1967, Курск) — российский историк, археолог, курский краевед и писатель. Кандидат исторических наук (1999).

Главный хранитель фондов Курского государственного областного музея археологии.

Член редакционной коллегии самодеятельного альманаха «Первые американцы» (СПб.) (с 1998); редакционного совета книжной серии «Мир индейцев» (с 2004).

Биография 
Окончил среднюю школу в 1984, в том же году поступил на историко-педагогический факультет Курского государственного педагогического института.

После окончания института в 1991 сначала работал учителем истории в сельской школе Медвенского района Курской области.

В 1992—1995 работал специалистом группы по инвентаризации недвижимых памятников истории и культуры при Комитете культуры Курской области.

Устроившись после этого в Курский государственный областной музей археологии, работает в нём до настоящего времени, продвинувшись до главного хранителя фондов.

Обучался в заочной аспирантуре Курского государственного педагогического университета под руководством В. В. Енукова.

Кандидатскую диссертацию защитил в Воронежском государственном университете на тему: «Индейская война в Русской Америке» (1999). В 2002 диссертация была опубликована в издательстве КГУ отдельной книгой.

Участвовал в разработке и монтаже постоянной экспозиции:
 Льговского краеведческого музея (2002);
 Курского музея археологии (2003—2005).

Награды 
 Лауреат учреждённой коллегией Комитета культуры Курской области премии имени Н. Н. Гордеева (2005).
Лауреат премии имени И.Е. Забелина (2011).
Почётный работник культуры Курской области (2018)

Участие в археологических экспедициях 
Принимал участие в археологических экспедициях, раскапывавших Ратское, Липинское, Рыльское, Курское городища.

С 1995 г. участвует в исследованиях Гочевского археологического комплекса (курганного могильника и городища Царский Дворец).

Вёл самостоятельные раскопки
 кургана из Шуклинской группы под Курском (1998);
 городища Капыстичи на реке Сейм (2001);
 в историческом центре г. Курска (2005, 2006, 2008)

Научно-исследовательская и литературно-редакторская деятельность

Сочинения 
 Российско-Американская компания и тлинкиты в начале XIX в. // Вопросы истории. 1994. № 6;
 Куряне и освоение Аляски (вторая половина XVIII—XIX вв.) // Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура. Белгород, 1996;
 Из Курска на Гавайи: судьба первопроходца Тимофея Тараканова // Курские тетради. Вып. 1. Курск. 1997;
 Содержание и взаимосвязь элементов роменско-борщевского погребального обряда // Интеграция археологических и этнографических исследований. Материалы VI Международного научного семинара, посвящённого 155-летию со дня рождения Д. Н. Анучина. Ч. 1. Омск, 1998;
 Первопроходец из Курска // Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура. Белгород, 1998;
 Соперничество торгово-промысловых компаний в Русской Америке (1787—1789) // Вопросы истории, 1998. № 11-12;
 Индейская война в Русской Америке. Автореф. дисс. … канд. ист. н. Курск, 1999;
 Некоторые особенности погребальной обрядности населения Посеймья в конце X в. // 60 лет кафедре археологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Тезисы докладов юбилейной конференции. М., 1999;
 Русская Америка и куряне // Русская Америка. 1799—1867. Материалы Международной конференции «К 200-летию образования Российско-Американской компании». М., 1999;
 К биографии Г. И. Шелихова // Вопросы истории. 1999. № 11-12;
 Раскопки кургана у д. Шуклинка Курского района Курской области // Археологические открытия 1998 г. М., 2000;
 Славянский город на р. Псле // Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия. М. — Тула, 2000;
 Порубежье. Курский край в XVII в. Курск, 2001 (Курский край. Научно-популярная серия в XX тт. Т. VI) (В соавторстве с А. И. Раздорским);
 Рождение и смерть Г. И. Шелихова // Генеалогический вестник. СПб., 2001. № 2;
 Курские калмыки (работорговля на степной границе); Из прошлого курской школы // Курские тетради. Курск и куряне глазами учёных. Вып. 4. Курск. 2002;
 
  (В соавторстве с М. Д. Карпачёвым, В. А. Могильниковым, М. А. Филипповой, С. А. Шумковым)
 Укрепления северян и осадная тактика киевских дружин в X—XI вв. (по материалам городища Капыстичи) // Куликово поле. Исторический ландшафт, природа, археология, история. Тула, 2003;
 Курская крепость XVII — начала XVIII вв. // Курские тетради. Курск и куряне глазами учёных. Вып. 5. Ч. 1. Курск, 2004;
 «Первый фундатор» Российско-Американской компании. Штрихи к портрету Г. И. Шелихова // Американский ежегодник 2002 г. М., 2004;
 Цитадель Гочевского поселения // Куликово поле и Юго-Восточная Русь в XII—XIV вв. Тула, 2005;
 Степное порубежье. (РусАрх).
 Проблема средневековой логистики на Руси (отзыв на работы Пенского В. В. ««…И запас пасли на всю зиму до весны»: логистика в войнах Русского государства эпохи позднего Средневековья – раннего Нового времени» и Несина М. А. «Из истории логистики русских войск в XV-начале XVI в.»)  // История военного дела: исследования и источники. — 2016. — Т. VIII. — С. 310-346. (24.06.2016).

Литература 
 Стародубцев Г. Ю. Историки Курского края / Отв. ред. С. П. Щавелёв — Курск : Изд-во Кур. госпедуниверситета, 1998. — 121 с. — (История Курского края / Обществ. редкол.: О. Н. Енукова (пред.) и др.; Вып. 1). — 500 экз. — ISBN 5-88313-035-6.
 Формозов А. А. Историография русской археологии на рубеже XX—XXI веков (Обзор книг, вышедших в 1997—2003 гг.). Курск, 2004. С. 30-31.

Примечания

Ссылки 
 Щавелев С. П. ИСТОРИКИ КУРСКОГО КРАЯ (Биографический словарь) — ЗОРИН Александр Васильевич
 РусАрх — Александр Васильевич Зорин

Историки России
Археологи России
Краеведы России
Музейные работники России
Выпускники Курского государственного университета